Lagartos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lagartos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Lagartos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar